Miscellaneous Symbols è un blocco Unicode. È costituito dai 256 caratteri compresi nell'intervallo U+2600-U+26FF.

Contiene glifi che rappresentano simboli meteorologici, astronomici, astrologici, musicali, politici e religiosi. Tra i caratteri compaiono i segni zodiacali, i pezzi degli scacchi, i semi delle carte, i simboli di riciclaggio e le facce del dado. Comprende anche alcune emoticon.

Originariamente introdotto con il nome Miscellaneous Dingbats, derivato dal carattere ITC Zapf Dingbats, è stato in seguito separato dal blocco successivo denominato Dingbats. Alcuni simboli derivano dal ARIB STD-B24 Data Coding and Transmission Specification for Digital Broadcasting, introdotto in Giappone nel 1999.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Miscellaneous Symbols and Pictographs

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Unicode